Badminton war eine Vorführsportart (exhibition sport) bei den  Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul. 32 Teilnehmer aus 10 Ländern waren zu den Turnieren zugelassen worden. Durch die Verletzung von Jalani Sidek kurz vor Beginn der Spiele und der damit verbundenen Absage des Herrendoppels mit seinem Bruder Razif Sidek aus Malaysia reduzierte sich die Anzahl der Teilnehmer auf 14 Herren und 16 Frauen aus neun Ländern. Da alle Disziplinen mit dem Halbfinale begannen und jeder Spieler nur in einer Disziplin startete konnte der gesamte Badminton-Wettbewerb an einem Tag, dem 19. September 1988, im Seoul National University Gymnasium ausgetragen werden. 2890 zahlende Zuschauer sahen die Wettkämpfe. 390 Offizielle und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Turniers, wobei 126 Personen nur für Badminton eingesetzt wurden und 264 Personen vom Tischtenniswettbewerb übernommen wurden.

Teilnehmende Nationen 
In Klammern Anzahl der startenden Männer und Frauen.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks

Referenzen 
 World Badminton 16 (1988) (4) S. 21–23.
 Badminton-Sport 36 (1988) (12), S. 15–16.

Badminton
1988
Badminton 1988
Badmintonwettbewerb in Seoul